Vandières (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Vandières (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia